El Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), Moviment Revolució Ciutadana, és el moviment polític equatorià de facto que agrupa els simpatitzants de Rafael Correa, després de la sortida de l'expresident de l'Aliança País en la disputa amb Lenín Moreno a principis del govern d'aquest últim.

El moviment assegura que el govern de Lenín Moreno ha "traït" els principis de la Revolució Ciutadana de Correa i s'hauria apropat a la dreta en haver iniciat cert acostament a diferents grups de l'oposició.

El 20 de desembre de 2018 s'anuncia la integració en les llistes del Moviment Força Compromís Social, de l'exministre Iván Espinel, per tal de participar junts en les eleccions de l'any següent.

Ideologia 
L'organització es troba centrada en la figura de l'expresident Rafael Correa, adscrit al autodenominat socialisme del segle XXI, que ha governat part de l'Amèrica Llatina a principis de segle. Defensa les autoproclamades revolucions bolivarianes, ciutadanes i altres projectes polítics part d'aquesta ideologia. Es proclamen a la vegada hereus de la revolució liberal d'inicis de , així com també d'altres moviments revolucionaris.

Referències 

Partits polítics de l'Equador